David Richter kan syfta på följande personer: 

David Richter den äldre (1662-1735), konstnär i Stockholm och Tyskland
David Richter den yngre (1664-1741), konstnär och miniatyrmålare 
David Richter den äldre (guldsmed) (död 1677), guldsmed
David Richter den yngre (guldsmed) (1638–1711), guldsmed, den föregåendes son